Геологическая служба США разделила поверхность Марса на 30 картографических квадрантов. Каждый квадрант — это регион, ограниченный определённой долготой и широтой на марсианской поверхности. Каждому квадранту присвоен номер, состоящий из букв MC (от  — карта Марса) и цифр (от 1 до 30). Нумерация идёт с севера на юг и с запада на восток. Кроме того, каждому квадранту присвоено название, совпадающее с названием самой большой классической детали альбедо, расположенной в его пределах. Сокращённое обозначение квадранта является трёхбуквенным сокращением этого названия.

Квадранты выглядят как прямоугольники в цилиндрической проекции, но их реальная форма на поверхности это четырёхугольник Саккери. 16 экваториальных квадрантов самые маленькие, каждый имеет площадь в . Площадь каждого из 12 квадрантов средних широт . Два полярных квадранта самые большие и площадь каждого составляет .

История 
В 1970 году на XIV Генеральной ассамблее Международного астрономического союза (МАС) была создана рабочая группа по разработке марсианской номенклатуры.

В 1972 году космический аппарат Маринер-9 переслал на Землю тысячи фотографий, покрывающих более 80 % поверхности Марса. В 1972—1973 годах Лаборатория реактивного движения совместно с  собрали первую детальную карту-фотомозаику Марса. Для организации и разделения этих работ Геологическая служба США разделила всю поверхность планеты на 30 картографических квадрантов и различные квадранты были распределены геологам американских университетов и геологической службы США для картографирования и изучения. Такое разделение легло в основу рекомендаций рабочей группы по разработке номенклатуры МАС.

В 1973 году XV Генеральная ассамблея МАС одобрила рекомендации рабочей группы.

Более поздние миссии на Марс значительно уточнили полученные карты и Международный астрономический союз назвал регионы планеты в зависимости от особенностей поверхности и геологии. Эти имена также берут за основу список деталей альбедо Марса и, как правило, имеют такие же имена, как и квадранты, но зачастую занимают по площади несколько квадрантов.

Квадранты 
Карты в списке ниже сделаны инструментом  () станции . Переход от синего цвета к красному обозначает изменение высоты. Карты экваториальных квадрантов выполнены в проекции Меркатора, карты средних широт — равноугольная коническая проекция Ламберта, полярные — стереографическая проекция.

См. также 
 Список деталей альбедо на Марсе
 Список минералогических объектов на Марсе
 Список хаосов на Марсе

Примечания 

Поверхность Марса